

Болашак — село, Байтерецький район, Західноказахстанська область
 Болашак — село, Казталовський район, Західно-Казахстанська область
 Болашак — село, Каракіянський район, Мангістауська область